Speed Madness – film del 1925 diretto da Bruce M. Mitchell (come Bruce Mitchell)
Speed Madness – film del 1932 diretto da George Crone